Дякунчак Юрій — поручник УГА, адвокат, доктор права, громадський діяч, помер у 1963 р. у м. Торонто (Канада)
 Дякунчак Юрій Іванович — акордеоніст-віртуоз, концертмейстер, мистецтвознавець